Ereño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ereño (ort), Baskien, Bizkaia, 
 Ereño (kommun), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Spanienförgreningar